Jean Delarge (bokser) (1906-1977), Belgisch bokser en olympisch kampioen
 Jean Delarge (atleet) (1893-1992), Belgisch atleet